Knüll steht für:
 Knüll – Storkenberg, Naturschutzgebiet in Westfalen
 Knüll (Börm), Weiler in der Gemeinde Börm in Schleswig-Holstein
 Naturpark Knüll, Naturpark in Nordhessen

Berge und Gebirge:
 Knüllgebirge in Nordhessen
 Der Knüll, 340 m hoher Berg im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Knüll (Teutoburger Wald), 253 m hoher Berg im Teutoburger Wald